KK, kk eller K.K. kan syfta på:

 KK – en svensk morgontidning, se Katrineholms-Kuriren
 KK – en förening i Sverige för kommuner och regioner, se Klimatkommunerna
 KK – ett samarbetsorgan mellan tolv av Lunds studentnationer , se Kuratorskollegiet
 KK – Uppsalas tretton studentnationers samarbetsorgan, se Kuratorskonventet i Uppsala
 KK – den avdelning på större sjukhus som har hand om allt rörande kvinnosjukdomar, graviditeter m.m., se Kvinnoklinik
 KK – Käkkirurg(-iavdelningen)
 KK eller K.K. – en japansk bolagsform , se Kabushiki kaisha
 KK – en relation som enbart handlar om sex och inga känslor, se Knullkompis 
KK - en svensk alternativtidning, se Kuriosakuriren
 KK – Kommendörkapten 
 kk – språkkod för kazakiska
 kk – förkortning för körkort
 kk – förkortning för konkurs
 K.K. −Kejsardömet Österrikes förkortning kaiserlich königlich för myndigheter och statliga inrättningar som var gemensam för hela riket